

Algemeen 
 Martello (ABN Amro), dochtermaatschappij van ABN Amro
Martell, gemeente in de Italiaanse provincie Zuid-Tirol
 martellotoren, Brits type verdedigingstoren
hamer, in het Italiaans

Personen 
Karel Martel van Anjou (1271–1295), koning van Napels en titulair koning van Hongarije
Pier Jacopo Martello (1665–1727), Italiaans dichter
Floriano Martello (1952), Italiaans schaatser
Nathaniel Martello-White (1983), Brits acteur
Davide Martello (1981), Duits pianist

Personages 
Martello, in de opera Tutti in maschera van Carlo Pedrotti
Martello, in het hoorspel Er komt een kunstenaar van de trap
Jon Martello, in de film Don Jon